Major Healey ist der Name:
 einer fiktiven Person aus der Fernsehserie Bezaubernde Jeannie
 davon abgeleitet, der Spitzname des Musikers Klaus Heuser (mittlerweile verkürzt als Major)
 Major Healey (Band), Glam-Rock-Band